Die Jüdin von Toledo bezeichnet:

 Die Jüdin von Toledo (Drama), Drama von Lope de Vega
 Die Jüdin von Toledo (Bühnenstück), Bühnenstück von Franz Grillparzer
 Die Jüdin von Toledo (Roman), Roman von Lion Feuchtwanger
 Die Jüdin von Toledo (Film), Film von Jacob und Luise Fleck